Cwał (ang. gallop) to najszybszy chód zwierząt czworonożnych. Ma rytm czterotaktowy i często dodatkowy okres zawieszenia wszystkich czterech stóp nad ziemią.

Zobacz też 
 Cwał (jeździectwo)

Sposoby lokomocji